De zuidelijke olifant (Mammuthus meridionalis) is een uitgestorven zoogdier uit de groep der olifanten. De zuidelijke olifant wordt tot de mammoeten gerekend. Ontdekker Filippo Nesti deelde de zuidelijke olifant bij de huidige olifanten in en gaf deze de naam Elephas meridionalis. Ook heeft het dier nog een tijd Archidiskodon meridonalis geheten. Fossielen zijn gevonden in Europa en Noord-Amerika.

De zuidelijke olifant had gedraaide slagtanden van 4 meter lang en kon vijf meter hoog (schouderhoogte) worden. Deze mammoetsoort kwam voor in de periode van ongeveer 2,60 tot 0,70 Ma. De zuidelijke olifant was de eerste der mammoetachtigen die het Afrikaans continent verliet. Via Eurazië bereikte deze soort omstreeks anderhalf miljoen jaar geleden via de destijds bestaande Beringlandbrug het Noord-Amerikaanse continent.

De Amerikaanse mammoet en de steppenmammoet stammen van de zuidelijke olifant af. In Nederland zijn op verschillende plaatsen fossiele resten gevonden, waaronder de Maasvlakte bij Rotterdam, de kleigroeven bij Tegelen en de Noordzeebodem.

Een compleet skelet is in Stavropol State Museum.
Volledige skeletten van zuidelijke olifanten ook zijn te zien in Denver, Parijs (de Olifant van Durfort) en in het Museo Nazionale d'Abruzzo in L'Aquila.

Ondersoorten 
 Mammuthus meridionalis gromovi
 Mammuthus meridionalis meridionalis
 Mammuthus meridionalis vestinus

Zie ook 
 Lijst van fossiele zoogdieren

Uitgestorven slurfdieren
Pleistoceen